Sacher, német családnév

 Sacher-torta, az osztrák gasztronómia egyik legismertebb süteménye, megalkotója Franz Sacher
 Sacher-hexachord (Paul Sacher), a zenében az Esz, A, C, H, E, D hangsorozatot, azaz az ebből képzett zenei kriptogramot jelöli